Jürgen Wolter ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Wolter (Pfarrer) (1938–2013), deutscher Theologe  
 Jürgen Wolter (Komponist) (* 1939), deutscher Komponist 
 Jürgen Wolter (Rechtswissenschaftler) (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler (Strafrecht)
 Jürgen Wolter (Richter) (* 1943), deutscher Jurist (Arbeitsrecht) und Richter
 Jürgen Wolter (Filmeditor), Filmeditor